Middletown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middletown Township (Minnesota)
 Middletown Township (New Jersey)
 Middletown Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Middletown Township (Delaware County, Pennsylvania)
 Middletown Township (Susquehanna County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Middleton Township